Асен Николов може да се отнася за:
 Асен Николов (1867 – 1928), български офицер (генерал-майор)
 Асен Николов (1891 – 1946), български офицер (генерал-лейтенант)
 Асен Николов (р. 1976), български футболист
 Асен Николов (1904 – 1937), български революционер, деец на ВЗРО
 Асен Николов (1905 - 1988), македонски българин в САЩ, автор на книги за България